NVC steht für:

 Národní výbor československý (tschechisch) = Tschechoslowakischer Nationalausschuss (1918)
 Nonviolent Communication (englisch) =  Gewaltfreie Kommunikation (GFK) 

NVC